Рентер — фамилия. Известные носители:

 Рентер, Рауль Юлиусович (1920—1992) — эстонский шахматист, двукратный чемпион Эстонии по шахматам.
 Рентер, Эльдор Эдуардович (1925—2007) — эстонский и советский театральный художник, сценограф, художник по костюмам, педагог. Народный артист Эстонской ССР (1984).